

Personnalités 
 Robert Campin (1378-1444), peintre flamand né à Valenciennes ;
 Bernard Campin (1911-1963), maître verrier installé à Évreux puis à Chartres

Lieux ou communes 
 Stade Nemesio Camacho El Campín : stade de football de Bogota
 Campins : commune de la province de Barcelone, en Catalogne, en Espagne

Références